Britney 2.0 (Glee), aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee.
 Britney 2.0 (album), extended play van de cast van de Amerikaanse televisieserie Glee.